Smokowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Smokowo (Kętrzyn), Weiler in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Drachenstein, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Smokowo (Stężyca), Dorf der Gmina Stężyca, Powiat Kartuski, in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Smokowo, Kreis Karthaus, (Danzig-) Westpreußen